Цецилия Метелла () — часть родового женского имени (номен и когномен) нескольких римлянок из ветви Метеллов плебейского рода Цецилиев.
 Цецилия Метелла I и Цецилия Метелла II — две дочери консула 143 года до н. э. Квинта Цецилия Метелла Македонского
 Цецилия Метелла Кальва — дочь консула 142 года до н. э. Луция Цецилия Метелла Кальва
 Цецилия Метелла Балеарика — дочь (или две дочери) консула 123 года до н. э. Квинта Цецилия Метелла Балеарского
 Цецилия Метелла Далматика — дочь консула 119 года до н. э. Луция Цецилия Метелла Далматика
 Цецилия Метелла Кретика — дочь консула 69 года до н. э. Квинта Цецилия Метелла Критского (см. Гробница Цецилии Метеллы на Аппиевой дороге)
 Цецилия Метелла Целера — дочь консула 60 года до н. э. Квинта Цецилия Метелла Целера.Цецилии Метеллы